33 může být:

 33 (číslo) – přirozené číslo
 33 – kalendářní rok
 33 př. n. l. – kalendářní rok před naším letopočtem
 33 (album, M. Efekt) – album české skupiny M. Efekt
 33 (album, Richard Müller) – album slovenského zpěváka Richarda Müllera